Футбольная лига Англии в сезоне 1959/60 — 62-й сезон Футбольной лиги Англии с момента её основания и второй сезон Футбольной лиги, состоящей из четырёх дивизионов.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал «Бернли». Второй дивизион выиграл бирмингемский клуб «Астон Вилла». Третий дивизион выиграл «Саутгемптон», Четвёртый дивизион — «Уолсолл».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1959/60 на RSSSF.com 

1959
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1959 году
Спорт в Великобритании в 1960 году